Oltre puede referirse a:

 Oltre il Colle, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia
 Fiat Oltre, todo terreno concepto de la marca italiana Fiat